Бенедикт Кристиан Фогель (; 1745—1825) — баварский ботаник и врач.

Биография 
Бенедикт Кристиан Фогель родился 24 апреля 1745 года в городе Фойхтванген в Баварии.

Доктор медицины, занимался врачеванием в Ансбахе. В 1767 или 1768 году Фогель был назначен профессором в Альтдорфе. С 1769 по 1809 Бенедикт работал в Ботаническом саду Университета Эрлангена—Нюрнберга.

Фогель скончался в Нюрнберге 8 июня 1825 года.

Фогель был редактором и соавтором нескольких книг Кристиана Якоба Трева.

Некоторые научные работы 
 Vogel, B.C. (1768). De generatione plantarum. 20 p.
 Vogel, B.C. (1800). Über die Amerikanische Agave. 77 p.

Примечания

Литература 
 

Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту